Штробас (, ) — тип фонации, при котором голосовые связки вибрируют, но при этом практически не напряжены. Является самым низким вокальным регистром, во время которого производство самого звука происходит при помощи воздуха, проходящего через расслабленную, как бы «свободно колышущуюся» голосовую щель. Штробас обычно звучит как тихий, скрипучий голос и почти не напрягает голосовые связки. Наименование «фрай» используется за соответствующее звучание: штробас напоминает звук жарки, то есть шкворчание масла на сковороде.

Верхний предел диапазона штробаса совпадает с нижним пределом грудного регистра (примерно ми большой октавы). У подготовленного певца переход между грудным регистром и штробасом может быть малозаметен. При движении вниз звук становится всё менее мелодичным, постепенно переходя в скрип. Нижний предел диапазона штробаса практически неограничен и определяется, скорее, пределом распознаваемости тона в звуке. Примерная граница предела распознаваемости совпадает с пределом распознаваемости звука — 20 Гц (ми субконтроктавы).

В музыке 
В тяжёлой музыке штробас встречается почти во всех её направлениях. Также штробас легкоузнаваем и широко используется вне тяжёлой музыки. Штробас активно используется в индастриал-метале, кантри-музыке, может встречаться в поп-музыке.

Штробас служит основой для многих вокальных техник. Примером могут послужить пиг-сквил, который активно используется в дэткоре и грайндкоре и фрай-скриминг, характерный для металкора.

См. также 
 Пиг-сквил
 Фрай-скриминг

Примечания 
Примечания

Источники

Литература 
Статьи
 
 
 
 
 
Книги
 

Пение
Техники исполнения музыки